Peronne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Péronne-en-Mélantois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Péronne, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Péronne, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,